North American flora («Североамериканская флора») — фундаментальная региональная монография, начатая в 1905 году под редакцией американского ботаника Натаниэля Лорда Бриттона (1859—1934).

Стандартное обозначение названия книги при использовании в номенклатурных цитатах — N. Amer. fl.

Общая информация 
Номинально первый том работы, выпущённый в 1949 году, посвящён слизевикам, он был написан микологом Джорджем Уиллардом Мартином. В томах с 2 по 10 приведены описания грибов. В 11—13 томах рассматриваются водоросли, 14 и 15 тома описывают моховидные растения. В 16 томе объединены описания папоротниковидных и голосеменных. Следующие три тома, с 17 по 19, посвящены однодольным цветковым растениям. В оставшихся томах, 20—34, приводится обзор двудольных цветковых растений, наиболее обширной группы.

Тома издавались не по порядку и по неравным частям, первой была выпущена первая часть 22-го тома, последней — девятая часть 18-го тома (седьмая часть 22-го тома вышла ещё позднее, в 1957 году, однако она включала лишь алфавитный указатель). С 1905 года главным редактором был Натаниэль Лорд Бриттон, ему ассистировал Люсьен Маркус Андервуд. В 1914 году редакторами были Бриттон, Уильям Альфонсо Меррилл и Джон Хендли Барнхарт. После смерти Бриттона главным редактором стал Барнхарт, а впоследствии ответственным за работу был Харольд Уильям Риккетт.

Под словами «Северная Америка» в работе понимается совокупность следующих территорий: собственно континентальная Северная Америка, Гренландия, Центральная Америка, а также острова Вест-Индии за исключением Тринидада, Тобаго, Кюрасао и других островов близ побережья Венесуэлы.

С 1954 по 1972 вышла вторая серия книг, дополняющая первоначальную «Флору». Она содержала 8 томов с описаниями растений из различных систематических групп, не вошедших в ранее изданные тома.

Список томов и авторов

Примечания

Литература 
 

Книги по ботанике
Книги 1905 года